Roberto Marcolongo (1862 - 1943), mathématicien et physicien italien.
 Andrea Marcolongo (1987 -), journaliste et écrivaine italienne.